А́ндерсон () — прізвище шотландського походження.
 Клан Андерсон () — гірський клан Шотландії.

Носії прізвища

А 
 Адам Андерсон (;  1984) — музикант британського гурту Hurts.
 Алісса Андерсон (;  1990) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Андре Андерсон (;  1999) — італійський футболіст бразильського походження.

Б 
 Бенедикт Андерсон (; 1936–2015) — американський політолог і синолог, професор міжнародних відносин.
 Бред Андерсон (;  1964) — американський режисер та сценарист.
 Бретт Андерсон (;  1967) — британський співак та автор-виконавець.

В 
 Вальтер Андерсон (; 1885—1962) — німецький етнолог та фольклорист.
 Вес Андерсон (;  1969) — американський кінорежисер, сценарист, актор та продюсер.
 Вів Андерсон (;  1956) — колишній англійський футболіст, захисник.
 Віллі Андерсон ;  1966) — американський баскетболіст, форвард.
 Вільгельм Андерсон (; 1880—1940) — естонський астрофізик німецького походження.

Г 
 Гейлі Андерсон (;  1991) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2012).
 Гленн Андерсон (;  1960) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Герберт Лоренс Андерсон (; 1914—1988) — американський фізик-експериментатор, член Національної АН США (1960).
 Гершел Дейл Андерсон (; ?) — ямайський дипломат.
 Г'ю Андерсон (;  1936) — новозеландський мотогонщик, чотириразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.

Д 
 Дерек Андерсон (;  1974) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Джейкоб Андерсон (;  1990) —англійський актор і музикант.
 Джеймі Луїз Андерсон (;  1990) — американська сноубордистка, олімпійська чемпіонка (2014).
 Джеймс Томас Мілтон Андерсон (; 1878—1946) — адвокат, канадський політичний діяч.
 Джейсі-Джей Андерсон (;  1975) — канадський сноубордист, олімпійський чемпіон у паралельному слаломі (2010).
 Джилліан Андерсон (;  1968) — американська акторка.
 Джо Андерсон (;  1982) — британський актор.
 Джон Андерсон:
 Джон Андерсон (;  1944) — британський вокаліст, гітарист, клавішних, ударник, композитор, автор текстів, продюсер.
 Джон Андерсон (;  1959) — ірландський футболіст, захисник.
 Джон Андерсон (;  1957) — канадський хокеїст.
  (; 1876—1959) — американський фізик та астроном.
 Джонні Андерсон (; (1929—2001) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Джудіт Андерсон (; 1897—1992) — австралійська та американська акторка.

Е 
 Едвард Фредерік Андерсон (; 1932—2001) — американський ботанік.
 Елізабет Гарретт Андерсон (; 1836—1917) — перша жінка на посаді мера у Великій Британії.
 Елліот Андерсон (;  2002) — шотландський футболіст, півзахисник.
 Енді Андерсон (;  1951) — британський барабанщик, відомий по своїй нетривалій роботі з гуртом The Cure.
 Ентоні Андерсон (;  1970) — американський актор.
 Ерл Андерсон (;  1951) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

І 
 Ієн Андерсон (;  1947) — шотландський флейтист, гітарист, вокаліст, мультиінструменталіст і автор пісень.

К 
 Кайл Андерсон (  1993) — американський баскетболіст, форвард.
 Карен Андерсон(,  1932) — американська письменниця у жанрі фентезі.
 Карл-Девід Андерсон (; 1905—1991) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1936).
 Кевін Андерсон:
 Кевін Андерсон (;  1986) — південноафриканський тенісист.
 Кевін Джеймс Андерсон (;  1962) — американський письменник-фантаст.
 Келлі Андерсон (;  1985) — колишня південноафриканська тенісистка.
 Кеннет Андерсон:
 Кеннет Артур Андерсон (; 1891—1959) — британський воєначальник, генерал британської армії
 Кенні Андерсон (;  1970) — американський баскетболіст, захисник.
 Клейтон Конрад Андерсон (;  1959) — американський інженер в галузі аерокосмічної техніки, астронавт США.
 Крейг Андерсон (;  1981) — американський хокеїст.

Л 
 Ліндсі Андерсон (; 1923—1994) — британський театральний і кінорежисер.
 Лорі Андерсон (;  1947) — американська авангардна композиторка, музикантка та режисерка.
 Луї Андерсон (; 1953—2022) — американський комік, актор та ведучий ігрових шоу.

М 
 Майкл Філліп Андерсон (; 1959—2003) — американський льотчик, астронавт США.
 Маріан Андерсон (; 1897—1993) — американська співачка.
 Меттью Андерсон (;  1987) — американський волейболіст, олімпійський медаліст (2016).
 Мікаель Андерсон (;  1998) — ісландський футболіст.

Н 
 Нік Андерсон (;  1968) — американський баскетболіст, захисник і форвард.
 Ніколай Андерсон (; 1845—1905) — естонський філолог.
 Ніколь Гейл Андерсон (;  1990) — американська акторка.

О 
 Оскар Андерсон (Андерсон Оскар Миколайович; 1887—1960) — статистик, економіст, математик.

П 
 Памела Андерсон (;  1967) — американська акторка й модель.
 Пол Андерсон:
 Пол Андерсон (; 1932—1994) — американський важкоатлет, олімпійський чемпіон (1956) і чемпіон світу (1955).
 Пол Вільям Андерсон (; 1926—2001) — американський письменник-фантаст («Патруль часу»).
 Пол Вільям Скотт Андерсон (;  1965) — англійський і американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Пол Томас Андерсон (;  1970) — американський режисер і сценарист.

Р 
 Раєн Андерсон (;  1988) — американський професійний баскетболіст.
 Річард Дін Андерсон (;  1950) — американський актор.
 Роберт Андерсон (; 1805—1871) — американський військовий діяч.
 Росс Андерсон (;  1956) — британський учений, консультант із інженерної безпеки.
 Рудольф Андерсон (; 1927—1962) — пілот Військово-повітряних сил США.

С 
 Сонні Андерсон (;  1970) — бразильський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Стен Андерсон (;  1933) — колишній англійський футболіст, півзахисник.

Т 
 Томмі Андерсон (; 1910—1971) — канадський хокеїст.

Ф 
 Фергус Андерсон (; 1909—1956) — шотландський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії MotoGP в класі 350cc (1953—1954).
 Феліпе Андерсон (;  1993) — бразильський футболіст&
 Філіп Андерсон (; 1923—2020) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1977).

Ш 
 Шендон Андерсон ; 1973) — американський баскетболіст.
 Шервуд Андерсон (; 1876—1941) — американський письменник.

Ч 
 Честер Андерсон (; 1932—1991) — американський прозаїк, поет і редактор.

Вигадані носії 
 Томас А. Андерсон (Нео) — головний герой фільму-трилогії «Матриця».

Див. також 
 Андерссон
 Андерсен

Примітки